El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO) es una corporación profesional de Derecho Público que agrupa a las abogadas y abogados que desarrollan su actividad profesional principalmente en Asturias, con excepción de la demarcación del partido judicial de Gijón, donde existe el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.

La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la abogacía. El Colegio tiene entre sus funciones: la defensa y representación de la profesión, la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita, la lucha contra el intrusismo profesional o la promoción de la abogacía.

Historia 
El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo tiene su origen en el siglo XV con la obtención de la Real Provisión de los Reyes Católicos en la que se prohibía el ejercicio de la abogacía a quienes no fueran examinados como abogados.

Organización institucional

Junta de Gobierno 
La Junta de Gobierno está compuesta por el Decano, 9 diputados, la Bibliotecaria-contadora, la tesorera y el secretario.

Asamblea Permanente 
Es el órgano de control presupuestario del Colegio, está compuesto por 39 colegiados elegidos mediante el sistema de listas abiertas. Se reúne de manera ordinaria dos veces al año.

Agrupación de Jóvenes Abogados 
Es la agrupación que conforman los jóvenes abogados colegiados para la defensa de sus intereses dentro del colegio, proporcionarles información sobre aquello que les afecta y la realización de actividades de formación básica.

Delegaciones 
El Colegio cuenta con nueve oficinas atendidas por personal del Colegio para dar servicio a los colegiados en los distintos partidos judiciales de Asturias sin necesidad de trasladarse a Oviedo. Además, aquellos partidos judiciales que no cuentan con personal tienen asignado un delegado.

Decanos

Referencias